Der League of Ireland Cup ist ein irischer Fußballwettbewerb ausgerichtet vom irischen Fußballverband (Football Association of Ireland), an dem alle Mannschaften der League of Ireland teilnehmen können.

Derry City ist mit elf Titeln Rekordsieger des Wettbewerbs.

In den Jahren 2020 und 2021 wurde der Wettbewerb wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Modus 
Der Austragungsmodus hat sich in den letzten Jahren häufig verändert. Lange Zeit gab es sechs Gruppen, die nach regionalen Gesichtspunkten eingeteilt waren. Die Sieger und die zwei besten Zweiten spielten im Pokalmodus den Gewinner aus. In den 1990er Jahren wurde der Wettbewerb ausschließlich im Pokalmodus ausgetragen. Jedoch änderte man das Konzept erneut und spielt wieder in Gruppen, dieses Mal aus drei Mannschaften bestehend und einzig der Sieger erreicht die nächste Runde. 2006 wurde erneut in reinem Pokalmodus gespielt, wobei die Auslosung der ersten Runden unter regionalen Gesichtspunkten erfolgte.

Auch der Modus des Finals wurde mehrmals überarbeitet. Es gab Versionen mit neutralen Finalorten, zwei Finalspielen oder einer Auslosung, wer das Heimrecht im Finalspiel erhält.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Einzelnachweise 

Ligapokal